Slide (melodie), Ierse muziek in 12/8 maat
 Slide (gitaar-accessoire), een buisje om een gitaar te bespelen
 Slide (Calvin Harris), een nummer uit 2017
 Slide (Caza & Famke Louise), een single uit 2018